Csehország
 Nová Ves, település Dél-csehországi kerületének České Budějovice-i járásában
 Nová Ves, település Dél-csehországi kerületének Český Krumlov-i járásában
 Nová Ves, település Dél-csehországi kerületének Strakonicei járásában
 Nová Ves, Miloňovicéhez tartozó falu Dél-csehországi kerületének Strakonicei járásában
 Nová Ves, település Dél-morvaországi kerületének Brno-vidéki járásában
 Nová Ves, település Hradec Králové-i kerületének Rychnov nad Kněžnou-i járásában
 Nová Ves, település Karlovy Vary-i kerületének Sokolovi járásában
 Nová Ves, település Közép-csehországi kerületének Kelet-prágai járásában
 Nová Ves, település Közép-csehországi kerületének Mělníki járásában
 Nová Ves, település Libereci kerületének Libereci járásában
 Nová Ves, település Plzeňi kerületének Dél-plzeňi járásában
 Nová Ves, település Plzeňi kerületének Domažlicei járásában
 Nová Ves, település Ústí nad Labem-i kerületének Lounyi járásában
 Nová Ves, település Vysočina kerületének Třebíči járásában
 Nová Ves, település Vysočina kerületének Žďár nad Sázavou-i járásában
 Nová Ves nad Lužnicí, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Nová Ves nad Popelkou, település a Semilyi járásban
 Nová Ves pod Pleší, település a Příbrami járásban
 Nová Ves u Bakova, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Nová Ves u Jarošova, település a Svitavyi járásban
 Nová Ves u Nového Města na Moravě, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Szlovákia
 Kürtösújfalu, község Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Nagykürtösi járásában